Sr, SR eller sr kan syfta på

Sr 
 Sr – grundämnet strontium

sr 
 sr - –språkkod för serbiska
 sr - härledd SI-enheten för rymdvinkeln, se steradian
 .sr - Surinams toppdomän

Sr.
 SeniorSr. - den äldre av far och son har samma förnamn, se senior

SR 
 SR - ett svenskt allmännyttigt företag, se Sveriges Radio 
 SR - var en svensk facklig organisation för statsanställda, se Statstjänstemännens Riksförbund
 SR - "sänka", vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom, se Sänkningsreaktion
 SR - en jordbruksreform i Sverige, se Särskild rationalisering
 Yamaha SR - snöskoterserie som introducerades 1971
 SR - statliga regionala kanalen i Saarland, se Saarländischer Rundfunk
 SR - mått på hur snabbt utspänningen kan ändras inom elektrotekniken, Slew rate
 SR-vippa- komponent inom digitaltekniken som kan lagra en digital bit